Dale Purinton (né le  à Fort Wayne en Indiana aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière 
Après un stage junior dans l'ouest canadien, Purinton se joignit au Wolf Pack de Hartford, le club-école des Rangers de New York, équipe qui l'avait sélectionné en 1995. Il y joua 3 saisons avant de réussir à obtenir un poste avec les Rangers lors de la saison 2000-2001. Ce fut un séjour de 4 saisons avec les Rangers, par la suite il retourna dans les ligues mineures, où il évolue toujours avec le club de Hartford. Il joué sa dernière saison en carrière avec les Monsters du lac Érié de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Midget Warriors de Moose Jaw ||SMHL ||34 ||1 ||16 ||17 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993|| Warriors de Moose Jaw ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Vipers de Vernon ||LHCB ||42 ||1 ||6 ||7 ||194 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Rockets de Tacoma || LHOu ||65 ||0 ||8 ||8 ||291 ||3 ||0 ||0 ||0 ||13
|-
|1995-1996 ||Rockets de Kelowna ||LHOu ||22 ||1 ||4 ||5 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996||Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||37 ||3 ||6 ||9 ||144 ||4 ||1 ||1 ||2 ||25
|- 
|1996-1997 ||Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||51 ||6 ||26 ||32 ||254 ||18 ||3 ||5 ||8 ||88
|-
|1997|| Hurricanes de Lethbridge ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||0 ||0 ||43
|- 
|1997-1998 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||34 ||3 ||5 ||8 ||186 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||17 ||0 ||0 ||0 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||45 ||1 ||3 ||4 ||306 ||7 ||0 ||2 ||2 ||24
|-
|1999-2000 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||62 ||4 ||4 ||8 ||415 ||23 ||0 ||3 ||3 ||87
|- 
|1999-2000 ||Rangers de New York ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||11 ||0 ||1 ||1 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||Rangers de New York ||LNH ||42 ||0 ||2 ||2 ||180 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Rangers de New York ||LNH ||40 ||0 ||4 ||4 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Rangers de New York ||LNH ||58 ||3 ||9 ||12 ||161 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Rangers de New York ||LNH ||40 ||1 ||1 ||2 ||117 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Salmon Kings de Victoria ||ECHL ||25 ||3 ||9 ||12 ||192 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||25 ||3 ||3 ||6 ||109 ||10 ||0 ||2 ||2 ||45
|- 
|2006-2007 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||55 ||3 ||7 ||10 ||240 ||5 ||0 ||1 ||1 ||29
|-
|2007-2008 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||35 ||0 ||4 ||4 ||193 ||- ||- ||- ||- ||-

| 181 || 4 || 16 || 20 || 578 || - || - || - || - || -

Équipes d'étoiles et trophées 
 2000 : remporte la coupe Calder avec le Wolf Pack de Hartford.

Références 

Naissance en octobre 1976
Naissance à Fort Wayne (Indiana)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Rockets de Tacoma (LHOu)
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace